Kindling er engelsk for "tænding" i betydningen "at tænde et bål", og refererer i den forbindelse også til optændingsbrænde.

Herudover har ordet flere andre betydninger:
 Kindling (album), et album af Gene Parsons fra 1973
 Kindling (film), en film af Cecil B. DeMille fra 1915
 Kindling (Mick Farren-roman)
 Ruined City (roman) eller Kindling, en roman af Nevil Shute
 Kindling-effekt, en proces hvorved enhver ny abstinensepisode medfører mere alvorlige abstinenser
 Kindling, et college-humormagasin for North Central College